Gorgonia är ett släkte av koralldjur. Gorgonia ingår i familjen Gorgoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Gorgonia